Tyrus steht für

 Tyros, phönizische Stadt, heute Stadt im Libanon
 Tyrus (Band), eine ehemalige australische Thrash-Metal-Band
 Tyrus (Vorname), ein männlicher Vorname 
Siehe auch:
 Tyrusmoor